Сезон 1902/1903, п'ятнадцятий сезон Футбольної ліги, завершився перемогою команди Венсдей із Шеффілда. Команда Ньотон Гіт змінила назву на Манчестер Юнайтед.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати матчів

Виноски

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія